Епархия Де-Мойна () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Де-Мойн, США. Епархия Де-Мойна входит в митрополию Дубьюка. Кафедральным собором епархии Де-Мойна является собор святого Амвросия.

История 
12 августа 1911 года Святой Престол учредил епархию Де-Мойна, выделив её из епархии Давенпорта.

Ординарии епархии 
 епископ Austin Dowling (31.01.1912 — 10.03.1919);
 епископ Thomas William Drumm (28.03.1919 — 24.10.1933);
 епископ Gerald Thomas Bergan (24.03.1934 — 7.02.1948);
 епископ Edward Celestin Daly (13.03.1948 — 23.11.1964);
 епископ George Joseph Biskup (30.01.1965 — 20.07.1967);
 епископ Maurice John Dingman (2.04.1968 — 14.10.1986);
 епископ William Henry Bullock (10.02.1987 — 13.04.1993);
 епископ Joseph Leo Charron (12.11.1993 — 10.04.2007);
 епископ Richard Edmund Pates (10.04.2008 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Айове